Гвахиникил има више значења:

 Гвахиникил (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Гвахиникил, Гвахиникил (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику